Tharrats es el apellido de:
 Joan-Josep Tharrats (1918-2001), pintor, teórico del arte y editor español;
 Joan Tharrats (n. 1958), guionista español de historietas y televisión, sobrino de Joan-Josep Tharrats; o
 August Tharrats (n. 1956), más conocido como Tha, dibujante de cómics español, sobrino de Joan-Josep Tharrats y hermano de Joan Tharrats.